Die Erste Division 1975/76 war die 73. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. August 1975 und endete am 16. Mai 1976.

Modus 
Der KBFV hatte 1974 beschlossen, die Anzahl der Vereine in der ersten Liga auf 18 zu erhöhen. Der Übergang wurde in drei Phasen vollzogen. Die letzte Saison wurde mit 20 Vereinen gespielt, in diesem Jahr traten 19 Klubs an, und in der folgenden Spielzeit 18 Teams.

Die 19 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Neben dem Zwangsabsteiger RAA La Louvière stiegen die letzten zwei Vereine ab und wurden in der Folgesaison durch zwei Teams ersetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1975/76